Конвой №2032 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. До нього увійшли переобладнаний легкий крейсер "Кійосумі-Мару" і транспорт Токіо-Мару, а ескорт складався із мінного загороджувача «Сокутен» та мисливця за підводними човнами CH-28. 

3 вересня 1943 кораблі вийшли з Рабаулу та попрямували на атол Трук (східні Каролінські острови), де знаходилась головна база японського ВМФ у регіоні. У цей період на комунікаціях  архіпелагу Бісмарка окрім підводних човнів вже починала діяти і авіація союзників, втім, проходження конвою №2032 відбулось без інцидентів і вранці 6 вересня він прибув на Трук.

Примітки 

2032

2032